Završje može značiti:

Hrvatska:
 Završje (Brestovac), naselje u općini Brestovac, kod Požege
 Završje (Brod Moravice), naselje u općini Brod Moravice, Primorsko-goranska županija
 Završje (Grožnjan), naselje u općini Grožnjan, Istarska županija
 Završje (Sibinj), naselje u općini Sibinj, Brodsko-posavska županija
 Završje Podbelsko, gradsko naselje Novog Marofa, Varaždinska županija
 Završje Belečko, naselje u općini Zlatar, Krapinsko-zagorska županija
 Završje Loborsko, naselje u općini Lobor, Krapinsko-zagorska županija
 Završje Netretićko, naselje u općini Netretić, Karlovačka županija
 Završje Začretsko, naselje u općini Sveti Križ Začretje, Krapinsko-zagorska županija

BiH:
 Završje, BiH, područje u Bosni i Hercegovini
 Završje (Kiseljak, BiH), naselje u općini Kiseljak
 Završje (Goražde, BiH), naselje u općini Goražde